Eredivisie (; "Divizia de Onoare") este cel mai înalt eșalon profesionist de fotbal din Țările de Jos. Liga a fost fondată în 1956, după doi ani de la începerea jucării de fotbal profesionist în Țările de Jos. La sfârșitul sezonului 2020-2021, Eredivisie s-a clasat pe locul al șaptelea în clasamentul coeficienților UEFA.

Divizia de top este formată din 18 cluburi. Fiecare club întâlnește fiecare club de două ori în timpul sezonului, o dată acasă și o dată în deplasare. La sfârșitul fiecărui sezon, ultimele două clasate retrogradează în al doilea nivel de ligă neerlandeză, Eerste Divisie (Prima Divizie). În același timp, campioana Eerste Divisie și ocupanta locului doi vor fi automat promovate în Eredivisie. Ocupanta locului 16 din Eredivisie joacă un play-off de retrogradare/promovare alături de echipele aflate între locurile 3-9 în Eerste Divisie, câștigătoarea play-off-ului urmând să evolueze în sezonul următor în Eredivisie, iar celelalte echipe rămase joacă în sezonul următor în Eerste Divisie.

Clasamentul UEFA
Coeficientul UEFA în 2020

  5  (5)  Ligue 1
  6  (7)  Primeira Liga
  7  (6)  Prima Ligă Rusă
  8  (8)  Prima Ligă Belgiană
9   (11)  Eredivisie
 10   (9)  Premier Liga

Performanțele cluburilor

 Sub numele de Rapid JC

Playoff

Competițiile europene

Retrogradare

Clasamentul cumulat din toate timpurile 
Actualizat după sezonul 2015-2016

Echipele de pe fundal verde evoluează în Eredivisie.
Echipele de pe fundal roșu evoluează în Eerste Divisie.
Echipele de pe fundal gri nu mai există.
Restul cluburilor evoluează în alte competiții.

Golgheteri

Performanțe în cupele europene și internaționale

Cele mai mari realizări

Finale

Note

Legături externe 
 Eredivisie.nl 
 KNVB.nl   / 
 Soccerway.com - Eredivisie 
 Voetbal International 
 Eredivisie 

Fondări în 1956
Fotbal în Țările de Jos
Ligi naționale de fotbal din Europa